

Cinema 
Star Wars – titolo originale di Guerre stellari, franchising incentrato sulla serie cinematografica di George Lucas
Star Wars – titolo originale di Guerre stellari, film diretto da George Lucas del 1977

Fumetti 
 Star Wars – nome dato a numerose serie a fumetti ispirati alla saga creata da George Lucas
 Star Wars - fumetto del 1977
 Star Wars - fumetto del 2015
 Star Wars – manga ispirato alla saga creata da George Lucas

Musica 
 Star Wars (Original Motion Picture Soundtrack) – colonna sonora dell'omonimo film composta da John Williams
 Star Wars – album dei Wilco del 2015

Videogiochi 
 Star Wars – videogioco del 1983
 Star Wars – videogioco del 1987
 Star Wars – videogioco del 1991
Star Wars Jedi: Fallen Order – videogioco del 2019 di Electronic Arts

Altro 
Star Wars – nome informale della Strategic Defense Initiative, un programma di difesa antimissile lanciato dal presidente statunitense Ronald Reagan nel 1983